Sclarea (lateinisch) steht oder stand:

 für verschiedene Salbei-Arten
 insbesondere Muskatellersalbei